Mario Alberto Yepes Díaz zkráceně jen Mario Yepes (* 13. ledna 1976, Cali, Kolumbie) je kolumbijský fotbalista, který za svou kariéru hrál ve slavných klubech Paris Saint-Germain FC a AC Milán. Nastupoval na postu středního obránce. Je účastník MS 2014 v Brazílii.

Přestupy 

 z CA River Plate do FC Nantes za 3 800 000 Euro
 z FC Nantes do Paris Saint-Germain FC za 10 000 000 Euro
 z Paris Saint-Germain FC do AC ChievoVerona zadarmo
 z AC ChievoVerona do AC Milán zadarmo
 z AC Milán do Atalanta BC zadarmo

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz kolumbijské ligy (1998)
 2× vítěz argentinské ligy (1999 - Apertura, 2000 - Clausura)
 1× vítěz italské ligy (2010/11)
 1× vítěz francouzský pohár (2005/06)
 1× vítěz francouzský ligový pohár (2007/08)
 1× vítěz italského superpoháru (2011)

Reprezentační 
 1× na MS (2014)
 4× na CA (1999, 2001 – zlato, 2007, 2011)
 1× na Konfederační pohár FIFA (2003)
 1× na MJA 20 let (1995)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na National Football Teams.com 

Fotbalisté Deportiva Cali
Fotbalisté River Plate
Fotbalisté FC Nantes
Fotbalisté Paris Saint-Germain
Fotbalisté AC ChievoVerona
Fotbalisté AC Milán
Muži
Narození v roce 1976
Žijící lidé
Fotbalisté CA San Lorenzo de Almagro
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Narození 13. ledna
Kolumbijští fotbaloví reprezentanti
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2014